Jean Rondeau – pilota e costruttore di automobili francese, vincitore della 24 Ore di Le Mans 1980.
 Automobiles Jean Rondeau – azienda francese costruttrice di automobili da corsa.
 Rondeau – forma francese di rondò, forma poetica molto in voga nei secoli XVI e XVII.
 Rondeau – forma francese di rondò, forma musicale vocale e poi strumentale.

Pagine correlate 
 Rondò